Pamlico – plemię Indian północnoamerykańskich
 Pamlico – zatoka Oceanu Atlantyckiego, u wybrzeża Stanów Zjednoczonych
 Pamlico – rzeka w Stanach Zjednoczonych, dopływ tejże zatoki
 Pamlico – hrabstwo w Stanach Zjednoczonych, w Karolinie Północnej

Zobacz też 
 Pimlico